Тумбес:

 Тумбес — город на северо-западе Перу на берегу одноимённой реки.
 Тумбес — самый северный регион Перу.